M74 steht für:

 den Bergepanzer M74
 die britische Autobahn M74 motorway
 die Spiralgalaxie Messier 74

M74